Der Dębno-Marathon () ist ein Marathon in der westpommerischen Stadt Dębno (Neudamm), der seit 1966 stattfindet, seit 1969 über die 42,195-km-Distanz. Veranstalter ist das Sport- und Freizeitzentrum von Dębno (Ośrodek Sportu I Rekreacji w Dębnie).

Geschichte 

Die ersten beiden Austragungen gingen über eine Strecke von 21,5 km, die dritte über 26,5 km. Alle drei Rennen wurden von Zdzisław Bogusz gewonnen.

Nachdem schon 1971 die polnische Marathonmeisterschaft in den Lauf integriert worden war, wurde sie von 1973 bis 1990 im Rahmen des Dębno-Marathon ausgerichtet, ab 1982 auch für die Frauen.

Von 1991 bis 1998 pausierte die Veranstaltung. Ab 2001 ist Dębno wieder kontinuierlich Schauplatz der polnischen Meisterschaften.

Die für den 11. April 2010 angesetzte 37. Austragung wurde aus Trauer um die Opfer des Flugzeugabsturzes bei Smolensk am Tag zuvor abgesagt und auf den 24. Oktober 2010 verlegt.

Strecke 

Der Kurs besteht aus drei Runden mit Start und Ziel in Dębno und verläuft entgegen dem Uhrzeigersinn durch die Ortsteile Dargomyśl (Darrmietzel) und Cychry (Zicher). Die nach den Bestimmungen des Polnischen Leichtathletikverbandes PZLA vermessene Strecke ist flach, durchgängig asphaltiert und verläuft zu 80 Prozent durch den Wald.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:09:57 h, Cosmas Kyeva Mutuku (KEN), 2014
 Frauen: 2:26:08 h, Aleksandra Lisowska (POL), 2021

Siegerliste 

Quellen: Website des Veranstalters, ARRS, Biegnij.com

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (polnisch)
 Dębno-Marathon auf marathoninfo.free.fr

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Polen
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Westpommern
Gmina Dębno